ГПД — трёхбуквенная аббревиатура.
 Газопоршневой двигатель
 Группа партизанского действия
 Группа продлённого дня
 Генератор плавного диапазона
 Городской психиатрический диспансер
 Гранатомёт постановки дымовой завесы
 Гашение первого дня
 Гражданско-правовой договор